Wietfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Wietfeldt (* 1978), deutscher Eishockeyspieler
 Karl August Wietfeldt (1891–1964), deutscher Jurist und Politiker
 Willi Wietfeldt (1881–1969), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Wiedfeldt